San José de los Llanos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José de los Llanos, Chiapas, Mazatán, 
 San José de los Llanos, Sinaloa, Choix, 

Robotskapade Mexikoförgreningar